Een verkeersweg:
 N770 (België)
 N770 (Frankrijk)
 N770 (Nederland), zie Provinciale weg 770

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing